Norsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norsjötjärnarna (Skellefteå socken, Västerbotten, 719134-171193), sjö i Skellefteå kommun, 
Norsjötjärnarna (Skellefteå socken, Västerbotten, 719151-171158), sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Norsjötjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Norsjötjärnen (Åsele socken, Lappland, 710767-157884), sjö i Åsele kommun,  (10,5 ha)
Norsjötjärnen (Åsele socken, Lappland, 712985-157894), sjö i Åsele kommun,  (3,83 ha)
Norsjötjärnen (Åsele socken, Lappland, 714600-159420), sjö i Åsele kommun,  (4,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn